

Sigle
MBF – sigla con la quale firmava gli articoli Matteo Bittanti, "il Filosofo", redattore di alcune riviste di videogiochi

Codici
mbf – codice ISO 639-3 della lingua baba malay

Altro
 MBF, produttore italiano di macchine per l'imbottigliamento con sede nel veronese